Shake It Up: Break It Down (известный как Shake It Up: Dance Dance в европейских странах) — саундтрек к телесериалу Танцевальная лихорадка! канала Disney Channel, выпущен 12 июля 2011 года в виде 2 дисков: CD + DVD (на DVD были записаны танцевальные па из Танцевальной лихорадки!).В США он занял место 22 на Billboard 200 и возглавил Billboard Top Soundtracks и Billboard Kid Albums. Также он занял 65 место в Мексике.

Синглы 
С альбома было выпущено два сингла. Первый, «Shake It Up», записанный Selena Gomez & the Scene достиг 65 места в США на Billboard Hot Digital Songs. Он также стал музыкальной темой сериала. Второй сингл, «Watch Me», выпущенный Беллой Торн и Зендаей, достиг 86 места в США на Billboard Hot 100.

Список композиций

список DVD треков

Критические отзывы 

Эндрю Лихи из Allmusic дал такой отзыв: Релиз к первому сезону Танцевальной лихорадки! — это саундтрек-альбом из 14 песенных хитов Disney, а также DVD бонус с танцевальными па.Селена Гомес исполняет заглавную песню, в то время, как актрисы Белла Торн и Зендая выпускают второй сингл «Watch me».

Чарты

Песня «Shake It Up» 

«Shake It Up» — песня американской певицы и актрисы Селены Гомес. Песня была написана и спродюсирована Джинни Лурье, Арисом Архонтисом и Ченом Ниманом, являющаяся главной песней сериала. Песня была выпущена в качестве промосингла 24 октября 2010 года на лейбле Walt Disney Records и достигла 65 места в американском чарте Billboard Digital Songs. Песня была представлена в шестом сезоне телесериала «Королевские гонки Ру Пола», где Эйприл Каррион и Vivacious синхронизировали песню. Каррион выиграла синхронизацию губ, что означает, что Vivacious был исключён из соревнований.

Список композиций 
Digital download
 "Shake It Up" — 2:55
 "Shake It Up (Cole Plante Reboot Remix) — 3:33

Сарты

История релиза

Примечания 

Саундтреки 2011 года
Саундтреки на английском языке
Телевизионные саундтреки
Музыка Disney